Жуї́-ан-Жоза́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 17 км на південний захід від Парижа, 5 км на південний схід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Історія 

Містечко з давніх часів відоме своїми дорогими бавовняними тканинами з набивними візерунками (Туаль-де-Жуї).

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2713 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7035,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Жуї-ан-Жозас, Офіційний сайт 

 Жуї-ан-Жозас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Жуї-ан-Жозас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін